Намёт:
 Намёт — сугроб, наметённый ветром
 Намёт — крытый навес или шатёр
 Намёт — снасть для ловли птиц в виде круглой сетки; либо рыболовная снасть в виде мешкообразной сетки, прикреплённой к длинной жерди

 Намёт — геральдическое украшение
 Намёт — вид походки лошади, синоним галопа
 Намёт мозжечка — часть мозга
 Намёт — покрывало рыцарского шлема, заимствованное крестоносцами у арабов